Autobahn  se poate referi la:

 Muzică
 Autobahn (album) – albumul formației Kraftwerk

 Infrastructură rutieră
 Autobahn (Germania) – autostrăzi în Germania